Le terme demi d'ouverture peut faire référence :
 en rugby à sept, au poste de demi d'ouverture (numéro 5) ;
 en rugby à XIII, au poste de demi d'ouverture (numéro 6) ;
 en rugby à XV, au poste de demi d'ouverture (numéro 10).